Der Stabhochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001 wurde am 4. und 6. August 2001 im Commonwealth Stadium der kanadischen Stadt Edmonton ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die US-amerikanische Titelverteidigerin und aktuelle Olympiasiegerin Stacy Dragila. Sie gewann vor der höhengleichen Russin Swetlana Feofanowa. Bronze ging an die Polin Monika Pyrek.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Die US-amerikanische Weltmeisterin Stacy Dragila und die zweitplatzierte Russin Swetlana Feofanowa verbesserten den bestehenden WM-Rekord im Finale am 6. August um fünfzehn Zentimeter auf 4,75 m.

Darüber hinaus gab es zwei Kontinentalrekorde und einen Landesrekord.
 Kontinentalrekorde:
 4,75 m (Europarekord) – Swetlana Feofanowa (Russland), Finale am 6. August
 4,50 m (Asienrekord) – Gao Shuying (Volksrepublik China), Finale am 6. August
 Landesrekord:
 4,25 m – Stephanie McCann (Kanada), Qualifikation am 4. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
4. August 2001, 8:45 Uhr

27 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 4,40 m. Doch niemand musste diese Höhe angehen. Nach Beendigung der Versuchsserien über 4,35 m waren noch genau zwölf Stabhochspringerinnen im Wettbewerb (hellgrün unterlegt). Sie bestritten zwei Tage später das Finale.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
6. August 2001, 14:30 Uhr

Video 
 Women's Pole Vault Final - 2001 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 22. August 2020

Weblinks 
 8th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 24. Juli 2020
 Women Pole Vault Athletics VIII World Championship 2001 Edmonton (CAN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 22. August 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Pole Vault, Edmonton 2001, S. 317 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 22. August 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Edmonton